Die WTA Championships 2011 (auch als TEB-BNP Paribas WTA Championships – Istanbul 2011 bekannt) waren ein Damen-Hartplatzturnier und das nach den vier Grand-Slam-Turnieren bedeutendste Tennisturnier des Jahres. Das Turnier fand vom 25. bis zum 30. Oktober 2011 im Sinan Erdem Dome in Istanbul statt. Die Tennismeisterschaften der WTA Tour im Dameneinzel und -doppel wurden zum ersten Mal in Istanbul ausgetragen, nachdem sie die Jahre zuvor in Doha, Katar, stattgefunden hatten.

Die Belgierin Kim Clijsters im Einzel und das argentinisch-italienische Duo Gisela Dulko und Flavia Pennetta im Doppel waren die Titelverteidigerinnen.

Einzel

Qualifikation 
Die acht bestplatzierten Damen der WTA Tour 2011 waren für diesen Wettbewerb qualifiziert. Dazu kamen noch zwei Reservistinnen.

Austragungsmodus 
Bei der Rundenturnierphase (engl. Round Robin) spielten je vier Spielerinnen in zwei Gruppen, jede gegen jede. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, das nach dem K.-o.-System ausgetragen wurde. Der Siegerin jeder Gruppe spielte gegen die Zweite der anderen Gruppe, die Siegerinnen bestritten das Endspiel.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Rote Gruppe

Weiße Gruppe 

 Marija Scharapowa musste wegen einer Verletzung aufgeben und wurde in der Partie gegen Wiktoryja Asaranka durch Marion Bartoli ersetzt.

Doppel

Qualifikation 
Die vier bestplatzierten Doppelpaarungen der WTA Tour 2011 waren für diesen Wettbewerb qualifiziert.

Austragungsmodus 
Die Turniersiegerinnen wurden nach dem K.-o.-System ermittelt.

Setzliste

Halbfinale, Finale

Preisgeld und Weltranglistenpunkte 
Das Turnier war mit USD 4,5 Millionen dotiert:

 1 Preisgeld im Doppel pro Paarung
 2 In der Rundenturnierphase wurden 70 Punkte bei einer Niederlage und zusätzlich 160 Punkte pro Sieg vergeben.
 3 Preisgeld für Doppel-Halbfinalist
 4 RR bedeutet die zu erreichenden Punkte oder das Preisgeld in der Round-Robin-Phase.

Weblinks 
 

WTA Tour 2011
Tennisturnier in Istanbul